Hel·lànic () fou un gramàtic de l'antiga Grècia, deixeble d'Agàtocles de Cízic i contemporani del crític Aristarc.

Va escriure sobre els poemes homèrics, i pot ser considerat un crític dels anomenats : l'escola de gramàtics alexandrins que deien que la Ilíada i lOdissea havien estat escrites en èpoques diferents i, per tant, no podien ser atribuïdes totes dues a Homer.

Referències 

Gramàtics de l'antiga Grècia
Morts a Alexandria